Молдава — село в окрузі Тепліце Устецького краю Чехії.
 Молдава-над-Бодвоу — місто в окрузі Кошице-околиця Кошицького краю Словаччини.